Szeroka Jaworzyńska (słow. Široká) – szczyt w słowackich Tatrach Wysokich
 Szeroka (słow. Široká) – szczyt w masywie Rosochy w słowackich Tatrach Zachodnich
 Szeroka (słow. Široká) – szczyt w masywie Bystrej w słowackich Tatrach Zachodnich